Barabás László (1934) festőművész, grafikus, főiskolai docens
 Barabás László (1943) vízügyi technikus
 Barabás László (1947) erdélyi néprajzkutató, főiskolai tanár
 Barabás László (1963) festőművész